Canadian Open 1978 – profesjonalny turniej nie-rankingowy snookera rozgrywany w dniach 16 sierpnia – 4 września 1978 w Toronto. Był to turniej zaproszeniowy dla 18 zawodników, z czego 8 było zawodowcami, a 10 miało status amatora. Turniej odbywał się w Canadian National Exhibition, podobnie, jak inne turnieje tej serii. Pula nagród wynosiła 4,103 funtów. Zwycięzcą został reprezentant gospodarzy, Cliff Thorburn, który pokonał w finale Anglika Tony Meo 17 do 15. 

Mecze były rozgrywane w formacie lepszy z 17 frame'ów, z wyjątkiem finału, który był rozgrywany w trzech sesjach, w formacie lepszy z 33 frame'ów..

Drabinka turniejowa

Statystyki turnieju

Statystyki ćwierćfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 8 zawodników
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 59 (68)
 Średnia liczba partii w meczu: 14,75
 Najwyższe zwycięstwo: 9-3
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1

Statystyki półfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 4 zawodników
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 30 (34)
 Średnia liczba partii w meczu: 15,00
 Najwyższe zwycięstwo: 9-5
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0

Przypisy 

Canadian Masters
1978 w sporcie